Francis André (1909-1946), milicien français ;

 Francis André (Mons, 1906 - Bruxelles, 1972), artiste belge ;

 Francis André (1897-1976), poète paysan belge originaire de Fratin.